Хосе Марија Пино Суарез има више значења:

 Хосе Марија Пино Суарез (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Хосе Марија Пино Суарез (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хосе Марија Пино Суарез (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хосе Марија Пино Суарез (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хосе Марија Пино Суарез (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Хосе Марија Пино Суарез, Провиденсија (Гвадалупе Викторија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Хосе Марија Пино Суарез (Тепетитлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Хосе Марија Пино Суарез, Нуево Навапа (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Хосе Марија Пино Суарез (Текамачалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Хосе Марија Пино Суарез (Тепанко де Лопез), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Хосе Марија Пино Суарез (Фелипе Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Хосе Марија Пино Суарез (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Хосе Марија Пино Суарез (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Хосе Марија Пино Суарез (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Хосе Марија Пино Суарез (Кундуакан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Хосе Марија Пино Суарез (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Хосе Марија Пино Суарез, Сан Педро (Хонута), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Хосе Марија Пино Суарез (Макуспана), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Хосе Марија Пино Суарез (Маинеро), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Хосе Марија Пино Суарез (Коазинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Хосе Марија Пино Суарез (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Хосе Марија Пино Суарез (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Хосе Марија Пино Суарез (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Хосе Марија Пино Суарез (Тексистепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Хосе Марија Пино Суарез (Зонтекоматлан де Лопез и Фуентес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Хосе Марија Пино Суарез, Ла Колорада (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику